Carlo Gerosa (1805-1878) – pittore italiano
 Carlo Gerosa (1964) – sciatore alpino italiano